Dit artikel beschrijft de prestaties van de Duitse voetbalclub FC Bayern München in het seizoen 2005/06, waarin de club de dubbel won.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten

Uitrustingen
Hoofdsponsor: Deutsche Telekom
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Bundesliga

Wedstrijden

Eindstand

Afbeeldingen

Externe links
 Officiële site

2005
Duitse voetbalclub 2005/06